Chełm – frazione di Danzica
 Chełm – distretto urbano polacco del voivodato di Lublino
 Distretto di Chełm – distretto polacco del voivodato di Lublino
 Chełm – comune rurale polacco del distretto di Chełm
 Diocesi di Chełm – antico nome dell'arcidiocesi di Lublino
 Voivodato di Chełm – suddivisione amministrativa della Polonia dal 1975 al 1998